«Павлуха» — художественный фильм, созданный на киностудии «Мосфильм» в  году.

Сюжет 
Двенадцатилетний Павлуха живёт в рыболовецком совхозе вместе с матерью. Отец давно бросил семью, в которой, кроме Павлухи, осталось ещё двое детей. Чтобы как-то помочь матери, мальчик отправляется в город на заработки...

Роли 
 Коля Козлов — Павлуха
 Раиса Куркина — Зина
 Николай Лебедев — Роман
 Надежда Румянцева — Лёля
 Владимир Соловьёв — дядя Яша
 Владимир Гусев — Лёха
 Нонна Мордюкова — Наталья
 Борис Новиков — Фертов
 Иван Рыжов — Чуркин
 Владимир Семёнов — Витя
 Виктор Хохряков — Казарян
 Валентина Ананьина — крановщица
 Клавдия Хабарова — медсестра (нет в титрах)
 Александр Ширшов

Ссылки 
 Павлуха — фильм на сайте Кинотеатр.ру

Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Семёна Туманова
Фильмы СССР 1962 года